Сисур () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 46,5 км². Население — 1980 человек (на 2005 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Наварры